Anne Bennent (1963) – attrice svizzera, figlia di Heinz
David Bennent (1966) – attore svizzero, figlio di Heinz
Heinz Bennent (1921-2011) – attore tedesco con cittadinanza svizzera